Световният конгрес на украинците (с абревиатура: СКУ, , ) е организация с нестопанска цел, безпартийна асоциация и международен координационен надзорен орган на украинските неправителствени организации в диаспората. Световният конгрес на украинците обединява 20 милиона украинци в 133 страни.

Организацията е основана през 1967 г. в Ню Йорк под името „Световен конгрес на свободните украинци“ (Світовий Конґрес Вільних Українців, СКВУ). През 1993 г. се преименува на Световен конгрес на украинците.

Цели и задачи 

Основните цели и задачи на СКУ са:

 да представлява интересите на украинците в диаспората;
 координира международните отношения на съставляващите го организации, които подкрепят и развиват украинската национална идентичност, дух, език, култура и наследство на украинците по света;
 да насърчава развитието на гражданското общество на украинците в техните страни на пребиваване и в същото време да засили положителното отношение към украинците и украинската държава;
 да защитава правата на украинците, независимо от местоживеенето им в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека.

Ръководители 

До 2008 г.:

 Асколд Лозински – президент на СКУ;
 Евген Чолий – първи вицепрезидент на СКУ;
 Андрий Бигун – председател на Конференцията на украинските младежки организации през 2003–2006 г.;
 Виктор Педенко – генерален секретар на СКУ.

От 2008 г.:

 Евген Чолий – президент на СКУ;
 1-ви вицепрезидент – Ярослава Хортяни, Унгария;
 2-ри вицепрезидент – Орися Сушко, Канада;
 Генерален секретар – Стефан Романив, Австралия;
 Финансов директор – Игор Ляшок, САЩ;
 Ковчежник – Зенон Потични, Канада.

От 2013 г.:

 Евген Чолий – президент (Канада);
 Ярослава Хортяни – първи вицепрезидент (Унгария);
 Орися Сушко – втори вицепрезидент (Канада);
 Петро Щик – трети вицепрезидент (Франция);
 Стефан Романив – генерален секретар (Австралия);
 Богдан Ватрал – финансов служител (САЩ);
 Зенон Потични – ковчежник (Канада).

От 2014 г.:

 Уляна Супрун – директор по хуманитарни инициативи (Украйна).

От 2018 г.:

 Павло Грод – президент на СКУ;
 Стефан Романив – първи вицепрезидент;
 Анна Кисил – втори вицепрезидент;
 Андрий Футей – трети вицепрезидент.

Източници

Външни препратки 
   
 

Международни културни организации

Организации в Торонто